Knöpfler steht für:

 Knöpfler (Knopfmacher), ein alter Handwerksberuf
 Knöpfler (Wangen), ein Ortsteil von Wangen im Allgäu

Knöpfler oder Knoepfler ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Knoepfler (1847–1921), deutscher römisch-katholischer Theologe und Kirchenhistoriker, sowie Hochschullehrer
 Alois von Knöpfler (1827–1914), Feldmarschallleutnant
 Erich Knöpfler (1881–1958), deutscher Verwaltungsbeamter
 Fridolin Knöpfler (1862–?), deutscher Maler
 Joseph Franz Knöpfler (1877–1963), deutscher Archivar
 Paul Knoepfler (* 1967), amerikanischer Biologe, Autor und Blogger
 Vilmos Knöpfler (1815–1882), ungarischer Politiker

Siehe auch:

 Knoepffler
 Knopfler
 Knöpfle